Rainbow Six (boek), een boek geschreven door Tom Clancy.
Rainbow Six (computerspelserie), een reeks videospellen gebaseerd op het hierboven genoemde boek
Rainbow Six (computerspel), het eerste spel uit de hierboven genoemde serie.
De naam van een antiterreureenheid uit het boek en het videospel.